Pro Musica steht für

 Pro-Musica-Plakette, Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland für instrumentales Musizieren
 Pro Musica (Konzertreihe), 1964 in Hannover gegründetes Konzertbüro der gleichnamigen Konzertreihe
 Pro Musica, ein Ensemble für Frühe Musik in New York (unter anderem mit dem Lautenisten James Tyler)
 Förderkreis Pro musica in Neustadt an der Aisch, siehe Neustadt an der Aisch#Musikalisches Leben